Davidovich kan syfta på:

 Lolita Davidovich – en kanadensisk skådespelare som medverkat i såväl film- som TV-produktioner
 Nir Davidovich – en israelisk före detta fotbollsmålvakt